Miejscowości:
 Laramie – miasto w stanie Wyoming w hrabstwie Albany w USA
 Hrabstwo Laramie – hrabstwo w stanie Wyoming w USA
 Fort Laramie – miasto w hrabstwie Goshen, Wyoming w USA

Rzeki:
 Laramie River – 
 North Laramie River – 

Osoby:
 Jacques LaRamie – francuski traper, od którego nazwiska pochodzi nazwa rzeki Laramie

Inne znaczenia związane z geografią:
 Fort Laramie – fort w hrabstwie Goshen, Wyoming w USA
 Góry Laramie – 
 Laramie Plains – 

Pozostałe:
 The Man from Laramie – amerykański western z 1955 r. reżyserowany przez Anthony'ego Manna
 Projekt Laramie (The Laramie Project) – sztuka teatralna adaptowana później na dramat filmowy
 Laramie – serial telewizyjny
 Laramie Cigarettes – fikcyjna marka papierosów z Simpsonów
 Laramie – jedna z wersji pickupa Dodge Ram